Detta är en lista över svenska serietidningar vars utgivning påbörjades under perioden 1937–1959. Seriealbum (inklusive julalbum) är inte inkluderade.

Utgivning

Engångspublikationer
Följande serietidningstitlar utkom endast med en utgåva.

Kommentarer
"Centerförlaget" omfattar också dess föregångare Seriemagasinets förlag och Press & Publicity.
"Egmont" omfattar utöver Egmont Kids Media Nordic också dess föregångare Richters förlag, Hemmets Journals förlag, Serieförlaget, Egmont Serieförlaget och Egmont Kärnan.
"Formatic Press" omfattar också förlagsnamnet Dennis förlag.
"Hansa" omfattar utöver Förlags AB Hansa också systerförlaget Alla tiders serieförlag.
"Semic" omfattar utöver Semic Press också dess föregångare Serieförlaget och Åhlén & Åkerlunds Ungdomstidningar, samt dotterförlaget Satellitförlaget.
"Williams" omfattar utöver Williams förlag också dess föregångare Illustrerade Klassikers förlag.

Externa länkar
 Comics.org: Sweden
Libris: Serietidningar
Seriekatalogen.se
Seriesam's Guide
Seriewikin: Kronologisk lista över svenska serietidningar
Svenskt serieindex

1937